Republika Maryjska może odnosić się do następujących jednostek administracyjnych:
 Mari Eł – autonomiczna rosyjska republika, nazwa w długiej formie 
 Maryjska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Maryjska ASRR, Mari ASRR – poprzedniczka Mari Eł (1936-1990), republika autonomiczna w Związku Radzieckim, wchodząca w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej